Abrahams je priimek več znanih oseb:

 Arthur Abrahams, avtomobilistični dirkač
 Carl Abrahams (1911—2005), jamajški slikar
 Chris Abrahams, avstralski glasbenik
 Harold Abrahams (1899—1978), angleški atlet
 Ivor Abrahams (*1935), angleški kipar in grafik
 Jim Abrahams, ameriški scenarist in režiser
 Josh Abrahams, avstralski glasbenik
 Lionel Abrahams (1928—2004), južnoafriški pisatelj in pesnik
 Peter Abrahams (*1919), južnoafriški pisatelj